Il singolare del torneo di tennis Lubbock Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sam Querrey che ha battuto in finale Noam Okun 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Robert Kendrick (quarti di finale)
 Amer Delić (semifinali)
 Jeff Morrison (secondo turno)
 Michael Russell (quarti di finale)

 Bobby Reynolds (secondo turno)
 Sam Querrey (Campione)
 Assente
 Wayne Odesnik (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lubbock Challenger 2006